Tous en piste est le  de la série de bande dessinée Marsupilami de Batem et Dugomier. L'ouvrage est publié en 2003.

Résumé

Personnages principaux

Liens externes 
 

Album du Marsupilami
Album de bande dessinée sorti en 2003
Album Marsu Productions